В 1 зоне выступали команды с Украины. В рамках турнира определялся чемпион Украинской ССР, которым в 1973 году стала «Таврия» из Симферополя. Турнир проводился с 31 марта по 27 октября. Всего было сыграно 506 поединков, в которых забито 1182 гола (в среднем 2,33 за игру). Приз «Рубиновый кубок», учреждённый газетой «Молодь України» для самой результативной команды, достался победителю турнира — «Таврии».

В этом сезоне, в регламенте появилось новое правило — в случае ничейного результата пробивались послематчевые пенальти. Команда побеждавшая в серии одиннадцатиметровых, получала одно очко, проигравшей очки не начислялись.

Турнирная таблица 

 *В — выигрыши, ВП — выигрыши по пенальти, ПП — поражения по пенальти, П — поражения, Голы — забитые и пропущенные голы, О — очки

Матчи

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Украинской ССР по футболу 1973

Источники 
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Примечания

Ссылки 
 1973. Вторая лига, 1 зона